Дмитрий Буторин:
 Буторин, Дмитрий Николаевич (1898—1960) — художник палехской лаковой миниатюры, иконописец, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Буторин, Дмитрий Прокопьевич (1908—1951) — боцман ледокольного парохода «Георгий Седов» Главсевморпути, Герой Советского Союза.